Claudio Corti puede referirse a:

 Claudio Corti, ciclista y director deportivo italiano;
 Claudio Corti, piloto italiano de motociclismo;
 Claudio Corti,, alpinista italiano.